Белогла́зая колю́чая аку́ла, или белоглазая акула, или португальская акула () — вид рода белоглазых акул семейства сомниозовых отряда катранообразных. Широко распространён в Атлантическом океане, встречается в Индийском и в западной части Тихого океана. Обитает в нижней части материкового склона на глубине до . Максимальная зарегистрированная длина . Акулы, живущие в Средиземном море, в целом меньше. Коренастых тёмно-коричневых белоглазых акул можно отличить от похожих внешне видов, например, от чёрных акул, по наличию у основания спинных плавников небольших шипов. Кроме того, их чешуя имеет необычную форму и больше похожа на чешую костистых рыб.

Белоглазые акулы являются активными хищниками, способными поймать крупную и быструю добычу. Их рацион состоит в основном из головоногих и рыб. У них острое зрение, приспособленное улавливать биолюминесценцию, поскольку солнечный свет не достигает глубин, где они обитают. Размножаются яйцеживорождением, эмбрионы питаются желтком и, возможно, маточной жидкостью. В помёте до 29 новорождённых, беременность длится свыше года. Этот вид ценится из-за богатой жиром печени. Белоглазые акулы являются важным объектом рыболовного промысла у побережья Португалии, Великобритании, Японии и Австралии. Не представляют опасности для человека.

Таксономия 
Первое научное описание белоглазых колючих акул было дано португальскими зоологами Жозе Висенте Барбоза ду Бокаже и Фелишем Антониу ди Бриту Капеллу в 1864 году. Голотип сгорел во время пожара в  в Лиссабоне. Учёные отнесли вид к новому роду белоглазых акул. Видовое название происходит от  — «полый, пустой» — и  — «чешуя».

Ареал 
Белоглазые колючие акулы распространены весьма широко, однако неравномерно. В Атлантике существует несколько изолированных популяций. Они обитают от Большой Ньюфаундлендской банки до штата Делавэр (США). В восточной Атлантике они попадаются от Исландии до Сьерра Леоне, включая западную часть Средиземного моря, окрестности Азорских островов и Мадейры, а также от южной части Намибии до западного побережья ЮАР. В Индийском океане они встречаются у берегов Сейшельских островов. В Тихом океане они присутствуют в водах, омывающих Японию, Новую Зеландию и Австралию от  (Новый Южный Уэльс) до  (Южная Австралия), включая Тасманию.

Белоглазые колючие акулы обитают на самых больших глубинах среди всех живущих ныне акул. Они встречаются на глубине от 150 до , начиная с нижней части материкового склона и заканчивая абиссальной равниной, чаще всего их наблюдают между 400 и . В Средиземном море они редко попадаются на глубине менее , обычно держатся между 2500 и . Вода на такой глубине имеет довольно постоянную температуру 13 °С и солёность 38,4 ‰. Взрослые белоглазые колючие акулы ведут донный образ жизни, тогда как молодые особи встречаются на значительном расстоянии от дна. У этого вида наблюдается глубинная сегрегация по полу и размеру; беременные самки попадаются выше , а молодые акулы предпочитают держаться на бо́льшей глубине.

Описание 

В среднем самцы и самки белоглазых акул достигают длины 90 и  соответственно. Максимальный зарегистрированный размер составляет . Особи вида, обитающие в Средиземном море, мельче, их размер не более 65 см. У белоглазых колючих акул короткое и закруглённое рыло, длина рыла не превышает ширину рта. Ноздри обрамлены короткими кожными складками. Крупные овальные глаза оснащены особым слоем сосудистой оболочки, который отсвечивает жёлто-зелёным светом. Рот широкий и слегка изогнутый в виде арки, губы гладкие, по углам рта имеются борозды. Верхних зубов от 43 до 68, они узкие, поставлены вертикально. Нижних — 29—41, они короткие, с угловидно загнутым концом; концы зубов сцеплены между собой, образуя единое «лезвие». Имеется пять пар коротких жаберных щелей.

У белоглазых колючих акул толстое цилиндрическое тело, брюхо плоское. Спинные плавники небольшого размера, одинаковы по форме, у каждого в основании расположен крошечный рифлёный шип. Основание первого спинного плавника находится позади грудных плавников, а основание второго спинного плавника — над брюшными плавниками. Грудные плавники среднего размера, закруглены. Анальный плавник отсутствует. Нижняя лопасть хвостового плавника короткая, но хорошо развитая, у края верхней лопасти имеется вентральная выемка. Кожа покрыта крупными плакоидными чешуйками, с возрастом меняющими форму. Кожа молодых акул покрыта неплотно прилегающими друг к другу сердцевидными чешуйками с неполным центральным хребтом и тремя каудальными зубцами, верхушка чешуек заострена. У взрослых особей чешуйки почти круглые, гладкие, с центральной выемкой, налагаются друг на друга подобно чешуе костистых рыб. Молодые белоглазые акулы равномерно окрашены в сине-чёрный цвет, взрослые имеют коричнево-чёрную окраску. В северо-восточной Атлантике в 1997 году была поймана частично альбиносная особь данного вида: тело было окрашено бледно, но глаза имели нормальную окраску. Это был первый экземпляр глубоководной акулы-альбиноса.

Биология 
Обитая практически исключительно в афотической зоне (зоне, куда не проникают солнечные лучи), белоглазые колючие акулы довольно широко распространены и многочисленны в глубоких водах. Крупная богатая скваленом печень этих рыб позволяет им поддерживать нейтральную плавучесть и зависать в толще воды, прикладывая минимум усилий. В печени самцов сквалена больше, чем в печени самок. Исследования показали, что средняя скорость движения белоглазых колючих акул составляет  и что они не остаются подолгу на одном и том же месте. На белоглазых колючих акулах паразитируют моногенеи рода Erpocotyle, ленточные черви Sphyriocephalus viridis, S. richardi и Anthobothrium sp.

Белоглазые колючие акулы охотятся в основном на головоногих (например, ) и на костистых рыб (гладкоголовые, светящиеся анчоусы, атлантические большеголовы, макрурусы). Известно также, что они могут охотиться на других акул и на беспозвоночных, например, на медуз , могут поедать и останки мёртвых китов. У этих акул более острое зрение по сравнению с прочими глубоководными акулами. У них крупные хрусталики и зрачки, имеется тапетум люцидум, в их глазах высока концентрация ганглионарных клеток, сосредоточенных в горизонтальной полосе, проходящей через центр глаз; эти клетки усиливают восприятие движущихся объектов в горизонтальной плоскости. Очевидно, что зрительный аппарат белоглазых колючих акул приспособлен улавливать биолюминесценцию, максимальное поглощение электромагнитного излучения их  соответствует длине волны света, излучаемого их жертвами, такими как кальмары , ,  и .

В Средиземном море белоглазые акулы являются одними из наиболее распространённых акул наряду с испанской акулой-пилохвостом и ночной акулой, здесь это единственная часто встречающаяся акула на глубинах свыше . Ввиду обитания на бо́льшей, чем эти два вида, глубине конкуренция с ними отсутствует. Небольшой размер представителей средиземноморской популяции, вероятно, объясняется скудной кормовой базой и/или более тёплой и солёной водой. Рацион этих акул на 87 % состоит из головоногих. Костистые рыбы — вторичный источник пищи; молодые акулы предпочитают креветок Acanthephyra eximia — наиболее распространённых в пределах ареала акул десятиногих ракообразных. В отличие от акул других популяций, средиземноморские белоглазые колючие акулы не едят падаль.

Эти акулы размножаются яйцеживорождением, эмбрионы питаются желтком и, возможно, маточной жидкостью, вырабатываемой организмом матери. В одном из исследований отмечалось, что у побережья Португалии период размножения наступает два раза в году: с января по май и с августа по декабрь, причём репродуктивную активность демонстрирует только часть популяции. Однако по другим данным самки на разных сроках беременности попадаются круглый год. Фолликулам яичника необходимо время для созревания, достигнув в диаметре , они овулируют в матку. У исследованных самок в половых путях не было обнаружено спермы, это даёт основание предположить, что оплодотворение у акул происходит сразу после спаривания, которое в свою очередь может запускать процесс овуляции. У атлантических и тихоокеанских популяций белоглазых колючих акул наблюдается сходный репродуктивный цикл. У акул, обитающих у берегов Японии, в целом вырабатывается большее количество мелких , а у акул, населяющих воды Великобритании, помёт (при мелких ооцитах) многочисленнее и крупнее, чем у их португальских сородичей. Есть данные о поимке особи-гермафродита, у которой справа имелся яичник, а слева — семенник.

На ранней стадии развития пол эмбрионов неразличим, пигментация отсутствует, у них имеются волокнистые внешние жабры; желточный мешок весит . Репродуктивные органы развиваются по достижении зародышем длины , а дифференциация клеток завершается при длине . У эмбрионов, дорастающих до , появляется пигментация, примерно в это же время внешние жабры регрессируют. При длине  развивается внутренний желточный мешок, в котором начинает запасаться желток. К тому времени, когда зародыши достигают размера , внешний желточный мешок полностью пустеет. У побережья Португалии новорождённые появляются на свет в мае и декабре. Беременность длится свыше года. После родов у самок происходит атрезия фолликулов; это говорит о том, что между беременностями существует период отдыха. Численность помёта колеблется от 1 до 29 и напрямую зависит от размера самки. В среднем в помёте 12 новорождённых. Возможно, роды происходят в пока неизвестных естественных питомниках, поскольку новорождённые попадаются крайне редко. В Атлантике их длина составляет , а в Тихом океане .

За исключением особей средиземноморской популяции, самцы и самки этого вида достигают половой зрелости при длине 90—101 и  соответственно (побережье Пиренейского полуострова), 86 и  (к западу от берегов Великобритании), 70 и  (залив Суруга) и 82—90 и  у юго-востока Австралии. В Средиземном море же белоглазые колючие акулы становятся половозрелыми уже при длине .

Взаимодействие с человеком 
Белоглазые колючие акулы слишком малы и обитают слишком глубоко, чтобы представлять опасность для человека. Этих акул с давних пор добывают на крючок, с помощью жаберных сетей и тралов. Они особенно ценятся за печень, содержащую до 22—49 % сквалена. Мясо поступает в продажу в свежем или вяленом виде, после чего употребляется в пищу либо используется для производства рыбной муки. До недавнего времени эти акулы были объектами европейского коммерческого промысла только в Португалии. В качестве прилова в ходе промысла  с 1986 по 1999 год ежегодно вылавливали от 300 до 900 тонн белоглазых колючих акул. Примерно в 1990 году французские донные траулеры начали промысел этих и серых короткошипых акул к западу от Британских островов ради печени и мяса. К ним присоединились норвежские, ирландские и шотландские рыболовы, таким образом, белоглазые колючие акулы стали важным компонентом глубоководного промысла в северо-западной Атлантике. В то время как у побережья Португалии численность популяции остаётся стабильной, популяция Британских вод существенно уменьшилась за последние годы. Международный союз охраны природы присвоил этому виду статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».

Примечания

Литература 
 
 
 

Сомниозовые акулы
Рыбы Атлантического океана
Рыбы Тихого океана
Животные, описанные в 1864 году